Belagerung von Thionville steht für:

 Belagerung von Thionville (1558)
 Belagerung von Thionville (1639)
 Belagerung von Thionville (1643)
 Belagerung von Thionville (1792)
 Belagerung von Thionville (1870)